Грица́к — украинская фамилия, возможно, иное написание Грицяк.

 
 Грицак, Виталий Николаевич (род. 1964) — украинский юрист и политический деятель, брат Василия Грицака.
 Грицак, Евгений Михайлович (1890—1945) — украинский и советский педагог, языковед, публицист.
 Грицяк, Евгений Степанович (1926—2017) — украинский националист, руководитель Норильского восстания.
 Грицак, Николай Иванович (1920—1996) — полный кавалер Ордена Славы.
 Грицак, Орест Игоревич (род. 1973) — советский и украинский шахматист.
 Грицак, Пётр Климентьевич (1924—2006) — советский военный и учёный; генерал-майор, кандидат технических наук.
 Грицак, Ярослав Иосифович (род. 1960) — советский и украинский историк.